Sawodskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Sawodskoje (Region Altai), in der Region Altai
 Sawodskoje (Kabardino-Balkarien), in der Republik Kabardino-Balkarien
 Sawodskoje (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Schwirgallen, Kreis Stallupönen; 1938–1946 Eichhagen, Landkreis Ebenrode, Ostpreußen)
 Sawodskoje (Kostroma), in der Oblast Kostroma

Siehe auch:
 Sawodskoi (Begriffsklärungsseite)